Walter Hill – botanico scozzese (1820-1904)
Walter Hill – regista statunitense (1942-...)